«Luna llena» puede referirse a:
 Luna llena (o plenilunio), fase lunar.
Música
 Luna llena, banda peruana de rock.
 Luna llena, Remix de la canción de ACE
 Luna llena (o Feroz) (2010), telenovela chilena, transmitida por Canal 13.